Ryke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ryke, Pseudonym von Helmut Christian Reiche (1913–1993), deutscher Jurist, Anwalt und Richter
 Linda Ryke-Drucker, US-amerikanische Pokerspielerin (Weltmeisterin 1987)
 Luc Beyer de Ryke (* 1933), belgischer Politiker, Autor und Journalist

Siehe auch:
 Riecke
 Rieke
 Rijke
 Rike
 Rykestraße